Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2005 проводилось с 4 по 8 января 2005 в городе Копенгаген (Дания) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 1-й раз.

В первенстве принимало участие 8 мужских и 6 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Дании, победившая в финале сборную Франции. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии.

Формат соревнования 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф: команда, занявшая в группе 1-е место, выходит прямо в финал, команды, занявшие 2-е и 3-е место, встречаются между собой в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Команды

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК

2005
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2005 году
Январь 2005 года